Kruglowa ist der Familienname folgender Personen:

 Jelena Jewgenjewna Kruglowa (* 1962), sowjetische Schwimmerin
 Larissa Nikolajewna Kruglowa (* 1972), russische Leichtathletin

Siehe auch:
 Kruglow